Оче́я (устар. Очи́я) — река в России, протекает в Ленском районе Архангельской области.

Река образуется слиянием рек Тора и Кевдом (урез воды 109,8 м). Устье реки находится в 60 км по правому берегу реки Яренга, в посёлке Усть-Очея (Мирный); других населённых пунктов по берегам реки нет. Длина реки составляет 50 км. Крупнейший приток — Большой Восим.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000023467.

Примечания 

Притоки Яренги
Реки Ленского района Архангельской области